La Communauté de communes Pyrénées Audoises est une structure intercommunale française, située dans le département de l'Aude et la région Occitanie. Elle a été créée le . Elle regroupe 62 communes et . Les communes concernées partagent un certain nombre de compétences. Son siège se trouve à Quillan.

Historique 
La Communauté de communes Pyrénées Audoises est issue de la fusion intervenue au  des communautés de communes du Canton d'Axat (17), du Pays de Sault (15), Aude en Pyrénées (16), du Chalabrais (14) et de 2 communes isolées.

Géographie 
La communauté de communes est située au sud-ouest du département de l'Aude. Elle est bordée par les communautés de communes du Limouxin au nord et du Pays de Couiza au nord-est.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Organisation

Conseil communautaire 
Le conseil communautaire compte 89 sièges répartis en fonction du nombre d'habitants de chaque commune.

Président 
Le président de la communauté de communes est élu par le conseil communautaire.

Compétences

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des intercommunalités de l'Aude

Liens externes 
 Pyrénées Audoises

Communauté de communes dans l'Aude